Osoby o tym nazwisku:
 Aleh Dubicki – białoruski lekkoatleta
 Bolesław Dubicki – polski inżynier elektryk
 Bolesław Dubicki – polski zapaśnik i trener
 Daniel Dubicki – polski piłkarz i trener
 Jarosław Dubicki – polski koszykarz i trener
 Leon Dubicki – polski wojskowy
 Tadeusz Dubicki – polski historyk